

Крайно класиране

Победители 
 Интер:

Голмайстори 
 23 гола: Гунар Нордал (Милан)

Първенство на Италия по сезон